Трећа сезона Светског купа почела је у децембру 1968. а завршена је у марту 1969. Карл Шранц и Гертруде Габл, обоје из Аустрије, освојили су велике кристалне глобусе.
У укупном поретку слалома четворица скијаша су имали исти број бодова, па су сва четворица добили мали кристални глобус у слалому.

Распоред такмичења

Легенда

Мушкарци

Жене

Мушкарци

Укупно

Спуст

Велеслалом

Слалом

Куп нација - мушкарци

Жене

Укупно

Спуст

Велеслалом

Слалом

Куп нација - жене

Куп нација

Референце

Спољашње везе 
 FIS-ski.com - Поредак у Светском купу - 1968/69.

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1968.
Алпско скијање у 1969.